Bandar Setia (Percut Sei Tuan), een plaats in Indonesië
Bandar Setia (Tamiang Hulu), een plaats in Indonesië